Miejscowości w USA:
 North Hills – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Nassau
 North Hills – miejscowość w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Wood
 North Hills – dzielnica Los Angeles